«Full Circle» — пятый студийный альбом американской R&B группы Boyz II Men, вышедший в 2002 году, диск стал единственным релизом на лейбле Arista Records. «Full Circle» последний альбом группы, в котором участвовал бас-певец Michael McCary. Было издано два сингла «The Color of Love» и «Relax Your Mind» при участии певицы Faith Evans.

В феврале 2003 года альбом получил номинацию Лучший R&B/Соул альбом на церемонии Soul Train Music Award.

Отзывы критиков 
Альбом получил смешанные оценки от музыкальных критиков: 54 балла от Metacritic, заявляющем, что «это типичный альбом Boyz II Men, то есть множество баллад и вокальной гармонии». Стивен Томас Эрльюин из издания Allmusic прокомментировал «В альбоме немного неестественен ранний фанк 80-х, повлиявший на формирование хип хопа и современного соула, но много серьёзных современных баллад. Хотя группа и не погрузилась в фанк, она все ещё не может сделать необыкновенный материал … в то время как альбом спет хорошо, сам материал особо не отличается. Это не означает что альбом плохой — альбом достаточно приятен во время прослушивания, но, к сожалению, не такой запоминающийся, и является неким разочарованием, по сравнению с очень хорошим альбомом „Nathan Michael Shawn Wanya“».

Синглы 
 «The Color of Love» издан первым синглом 11 июня 2002 года.
 «Relax Your Mind» издан вторым и последним синглом альбома 16 июля 2002 года.

Список композиций

Позиции в чартах

Хронология релиза

Примечания 

Альбомы Boyz II Men
Альбомы Arista Records
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом